Cumminsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cumminsville (Kentucky)
 Cumminsville (Nebraska)
 Cumminsville (New York)
 Cumminsville (Ohio)
 Cumminsville (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Cummingsville